Leckow ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Friedrich von Leckow (1703–1774), königlich preußischer Generalmajor 
 Johann George Friedrich von Leckow (1746–1823), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Lekowo (auch: Leckow, poln. Lekowo), Dorf in der Gemeinde Schivelbein (Świdwin), Landkreis Schivelbein (Powiat Świdwiński) in Polen